Soltjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Soltjärnen (Floda socken, Dalarna), sjö i Gagnefs kommun, 
Soltjärnen (Vänjans socken, Dalarna), sjö i Mora kommun, 
Soltjärnen, Jämtland, sjö i Åre kommun,  (7,72 ha)
Soltjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (6,26 ha)
Soltjärnen (Jokkmokks socken, Lappland), sjö i Jokkmokks kommun,  (5,8 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn